«Vamp» puede referirse a:
 Vamp (1986), película.
 Vamp (2012), película.
 Vamp (1991-1992), telenovela de Brasil.
 Vamp (2001), personaje de MGS.
 Vamp (1990-), banda de Noruega.